Trois navires de l'United States Navy ont été nommés USS Hoel :

l', un destroyer de classe Fletcher lancé en 1942 et coulé en 1944 ; 
l', un destroyer de classe Gearing annulé lors de sa construction le  ;
l', un destroyer lance-missile de classe Charles F. Adams lancé en 1960 et vendu en 1994.

Hoel